
Molekulska formula -{C27H44O3}- se može odnositi na:
 Kalcitriol
 24,25-Dihidroksiholekalciferol
 Parikalcitol, analog vitamina D
 Takalcitol